Scout24 steht für:
 den deutschen Online-Marktplatz Scout24 SE, 1998 gegründet
 den Schweizer Online-Marktplatz Scout24 Schweiz, 2000 gegründet